Pilastrello ima više značenja:
 Pilastrello, Ferrara
 Pilastrello, Modena
 Pilastrello, Parma